НФЛ в сезоне 2001 — стал 82-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Wild-Card 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Нью-Йорк Джетс 38:24
 (АФК) Майами Долфинс — Балтимор Рэйвенс 3:20
 (НФК) Филадельфия Иглз — Тампа Бэй Баккэнирс 31:9
 (НФК) Сан-Франциско Форти Найнерс —   Грин Бэй Пэкерз 15:25

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Нью-Ингленд Пэтриотс — Окленд Рэйдерс 16:13 OT
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Балтимор Рэйвенс 27:10
 (НФК) Филадельфия Иглз — Чикаго Беарз 33:19
 (НФК) Грин Бэй Пэкерз  — Сент-Луис Рэмс 17:45

Финалы конференций 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Нью-Ингленд Пэтриотс 17:24
 (НФК) Сент-Луис Рэмс — Филадельфия Иглз 29:24

Супербоул XXXVI 
 Нью-Ингленд Пэтриотс — Сент-Луис Рэмс 20:17

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Нью-Ингленд Пэтриотс финишировали выше Майами Долфинс благодаря лучшему результату с командами Восточного дивизиона (6:2 против 5:3 у Долфинс).
 Кливленд Браунс финишировали выше Теннеси Тайтанс благодаря лучшему результату с командами Центрального дивизиона (5:5 против 3:7 у Тайтанс).
 Джексонвиль Джагуарс финишировали выше Цинциннати Бенгалс благодаря двум выигранным личным встречам.
 Нью-Йорк Джайентс финишировали выше Аризона Кардиналс благодаря двум выигранным личным встречам.
 Нью-Орлеан Сэйнтс финишировали выше Атланта Фалконс благодаря лучшему результату с командами Западного дивизиона (4:4 против 3:5 у Фалконс).
 Балтимор Рэйвенс получил вторую дополнительную путевку в плей-офф благодаря лучшему результату в играх с одними и теми же командами (3:2 против 2:2 у Нью-Йорк Джетс).
 Грин Бэй Пэкерз получил вторую дополнительную путевку в плей-офф благодаря лучшему результату в Конференции (9:3 против 8:4 у Сан-Франциско Форти Найнерс).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ